

Ringvormige objecten
 Ring (bevestigingsmiddel), een schijf met een gat die als bevestigingsmiddel wordt gebruikt in de techniek
 Ringen (turntoestel), ringen die gebruikt worden bij het turnen
 Ringen die bij jongleren gebruikt worden
 Ringen (ornithologie), het aanbrengen van een voorwerp rond de poot van een vogel als identificatie
 Een sieraad:
Ring (sieraad), een sieraad om een vinger
Oorring
Zegelring
de Ringen van Macht uit Tolkiens In de Ban van de Ring
 Planetaire ring
 Ringweg, een weg die rondom een stad ligt
 Ringdijk, een dijk die rondom een bepaald gebied loopt (soms ook een omringdijk genoemd)
 Dijkring of dijkringgebied, een gebied dat beschermd wordt tegen buitenwater door een primaire waterkering of door hoge gronden
 Ringoven, een grote ringvormige oven waarin bakstenen worden gebakken
 Benzeenring, een scheikundige verbinding waarvan de atomen in een ringstructuur liggen
 Chipring, een kunststof ring voorzien van een chip
 Cockring, een seksspeeltje
 Combiring, een vaste voetring met een speciale voorziening voor een chip
 Groeiring, een cirkelvormige figuur in de doorsnede van een boomstam
 O-ring, een rubberen ring die dient voor afdichting
 Een afdichtingsring die wordt gebruikt bij het conserveren (wecken) van levensmiddelen
 Zeilring, een ring die zich in een dekzeil bevindt

Abstracties
 een stedelijke ring
 een bestuurlijk gebied
 een ring van (christelijke, PKN) gemeenten (als niveau onder de classes)
 Ring (wiskunde), een term uit de wiskunde
 een verzameling, bijvoorbeeld van personen: de Cambridge Spy Ring (Kim Philby)
 een groep websites die naar elkaar linken
 Token Ring, een LAN-technologie ontwikkeld door IBM
 Ring (sport), een sportstrijdperk
 een racebaan (Nürburgring, Hungaroring)

Duidingen

Plaatsen
 andere, oude, benaming voor de buurtschap/huizengroep Zijbelhuizen in de Nederlandse gemeente Harenkarspel
 Ringpolder, een polder in de Nederlandse gemeente Harenkarspel
 Ringe (Denemarken), een plaats in Denemarken
 Ringe (Duitsland), een gemeente in Duitsland
Ring (Antwerpen)

Media
 Ring (The Connels), een muziekalbum van The Connells
 Ring (Gary Burton), een muziekalbum van Gary Burton
 Ringu (boek), een boek van de Japanse schrijver Koji Suzuki
 Ringu (film), een serie op dit boek gebaseerde films
 The Ring (2002), de Amerikaanse herverfilming van Ringu
 The Ring Two, het vervolg hiervan
 The Ring (South Park), een aflevering van South Park
 Der Ring des Nibelungen, een opera van Richard Wagner
 Ring-TV, een Vlaamse televisiezender
 Ring Ring (album), een album van de Zweedse groep ABBA
 Ring Ring (single), een single van ABBA
 De Ene Ring, uit The Lord of the Rings

Namen
 Thomas Ring, een Duits astroloog en schrijver
 Børge Ring, een Deens striptekenaar
 "The Lord of the Rings", bijnaam van de Nederlandse turner Yuri van Gelder

Uitgaansgelegenheid
 Cockring (discotheek), een voormalige homodiscotheek en cruisingbar in Amsterdam